

Patronymie
 Babe Siebert (1904-1939) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Bernd Siebert (1964- ) est un mathématicien allemand.
 Charles Siebert (1938-2022) est un acteur et réalisateur américain.
 Daniel Siebert (1984- ) est un arbitre de football professionnel allemand.
 Friedrich Siebert (1888-1950) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Gloria Siebert (1964- ) est une athlète allemande spécialiste du 100 mètres haies.
 Klaus Siebert (1955-2016) est un biathlète allemand.
 Ludwig Siebert (1874-1942) est un homme politique allemand.
 Muriel Siebert (1928-2013), femme d'affaires américaine.

Patronyme lorrain